Alexandru Lupescu este o combinație de prenume și nume de familie românești, care se poate referi la:

 Alexandru Lupescu (general) (1865-1934), general de divizie, subșef de Stat Major în Marele Cartier General
 Alexandru Lupescu (politician), politician român, membru fondator al Partidului Național Liberal din România, la 24 mai 1875
 Alexandru Lupescu (bariton), bariton la Opera Romana

Vezi și:
 Lucescu
 Lupescu
 Lupu

Nume de familie
Nume proprii